Далекие  — деревня находящийся в браславском районе. Она славится своим замечательным памятником и костелом.

Беларусь 
 Далекие — агрогородок, Далековский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Далекие — деревня, Тарновский сельсовет, Лидский район, Гродненская область